Редмэйн — фамилия. Известные носители:

 Редмэйн, Эдди (род. 1982) — британский актёр.
 Редмэйн, Эндрю (род. 1989) — австралийский футболист.